La numérotation des wagons et voitures de chemin de fer est traitée dans plusieurs articles différents

Monde 
Une norme de l'Union internationale des chemins de fer est valable dans certains pays.

 Classification UIC des voitures de chemin de fer (système actuel)
 Classification UIC des wagons de chemin de fer (système actuel)

France 

 Numérotation des wagons et voitures à la SNCF (1938 - 1971)

Japon 

 Matériel moteur des chemins de fer japonais